Oka – a Volga mellékfolyója (Oroszország)
 Oka – az Angara mellékfolyója (Oroszország)
 Oka – település Ausztriában
 R–400 Oka – kis hatótávolságú ballisztikus rakéta
 VAZ–1111 Oka – szovjet személygépkocsi